C7 може мати значення:

 C7-00 — телефон компанії Nokia.
 C7 — пісня японського гурту «GO!GO!7188».
 C7 — процесор компанії VIA Technologies.
 C7 — варіант автомата М16 виробництва Colt Canada.